Алекса́ндр Зу́бов: Зубов, Александр Александрович (1934—2013) — советский и российский антрополог.
 Зубов, Александр Васильевич (1912—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.